Батеево — название населённых пунктов в России:
 Батеево — село в Урмарском районе Чувашии.
 Батеево — разъезд (тип населённого пункта) в Урмарском районе Чувашии, упразднён в 2021 году.